По данным на 2004 год в Португалии проживало около 8000 индуистов. Большинство португальских индусов — это гуджаратцы родом из Мозамбика, переселившиеся в Португалию после 1974 года. Значительную долю индуистского населения Португалии также составляют выходцы из Гоа и пенджабцы. Большинство индусов проживают в Лиссабоне и округе.

В 1982 году была основана «Индуистская община Португалии» () — организация, объединяющая индуистов Португалии. Индуистские храмы функционируют в Лиссабоне, Порту и Фару. Крупнейшим индуистским храмом в стране является Храм Радхи-Кришны в Лиссабоне, открытый в 1998 году. На церемонии открытия присутствовал тогдашний президент Португалии Жорже Сампайю.

С конца 1970-х годов в Португалии осуществляет свою деятельность вайшнавская религиозная организация Международное общество сознания Кришны (ИСККОН).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Индуистской общины Португалии 
 Официальный сайт молодёжного объединения португальских индуистов
 International Religious Freedom Report 2006: Portugal

Португалия